Urocystis — рід грибів родини Urocystidaceae. Назва вперше опублікована 1870 року.

Класифікація 
До роду Urocystis відносять 242 види:

Примітки

Джерела 

 Fuckel, L. 1870. Symbolae mycologicae. Beiträge zur Kenntniss der Rheinischen Pilze. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. 23-24: 1-459 — P. 41.
Роди грибів
Устоміцети